Завидовичи — топоним.

Босния и Герцеговина 
 Завидовичи — город в Федерации Боснии и Герцеговины.
 Завидовичи — община в Федерации Боснии и Герцеговины.

Украина 
 Завидовичи — село в Городокском районе Львовской области.